Klemmschaltung steht für

 bei Stromversorgungen für eine Schaltung zum Schutz gegen Überspannungen, siehe Klemmschaltung (Stromversorgung)
 eine Möglichkeit, den Pegel eines Signals auf einen bestimmten Wert zu ziehen, siehe Klemmschaltung (Nachrichtentechnik)